Bobadilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Bobadilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bobadilla är huvudsakligen kuperad, men norrut är den platt. Bobadilla ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Bobadilla. Runt Bobadilla är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nájera,  km norr om Bobadilla. Trakten runt Bobadilla består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien